Australian Open 2008 – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Bibliografia 
 

Australian Open 2008
Australian Open – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach